Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2010./11.

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Svačić Stari Slatinik

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NK Orebić

1. ŽNL Istarska  
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

ŽNL Ličko-senjska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek 
 ŽNS Osječko-baranjska

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 grevagol-nsrijeka.com,

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Sisačko-moslavačka

ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 rsssf.com

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2010./11.
 2. HNL 2010./11.
 3. HNL 2010./11.
 4. HNL 2010./11.
 6. rang HNL-a 2010./11.
 7. rang HNL-a 2010./11.
 Hrvatski nogometni kup 2010./11.

Izvori 
<smal> 
 rsssf.com, Hrvatska 2010./11., 5. rang
 </small> 

2010-11
 5